

Biografia 
Nato a San Ginesio, si trasferì a Sarnano dove restò fino alla morte. All'età di 25 anni iniziò la sua carriera come insegnante di discipline tecniche.
Angiolino fu un'importante figura durante la seconda guerra mondiale, offrendo ospitalità e viveri a vari partigiani del tenente Decio Filipponi. Come ricorda nel suo libro "Ciò che vidi e udii a Sarnano", i nazisti bombardarono con mortai gli edifici del paese.

Dopo la guerra, Angiolino insegnò nella comunità sarnanese.
Morì all'età di 88 anni.

Opere

Opere pubblicate 
Le opere di Angiolino sono quasi completamente storiche:
 Ciò che vidi e udii a Sarnano (1943-'44-'45)
 Sciatteria pseudopoetica n 1 in italiano e dialetto di Sarnano

Opere non pubblicate 
 Il cinquantennio democristiano a Sarnano 
 Sciatteria pseudopoetica n. 2

Note

Voci correlate 
 San Ginesio 
 Sarnano